Les Aralosaurini sont une tribu éteinte de dinosaures hadrosauridés (« dinosaures à bec de canard »), classée dans la sous-famille des Lambeosaurinae. Les membres de ce groupe ont vécu en Asie et en Europe, à la fin du Crétacé supérieur (Campanien et Maastrichtien), soit il y a environ entre  et  millions d'années.

Liste des genres 

 
Deux genres sont rattachés à cette tribu :
  Aralosaurus, découvert dans le Campanien basal au Kazakhstan, et décrit par Anatoly Konstantinovich Rozhdestvensky en 1968 ;
  Canardia, découvert près du village de Marignac-Laspeyres dans le département de la Haute-Garonne, en région Occitanie (France) et décrit par A. Prieto-Márquez et ses collègues en 2013. Il est daté du Maastrichtien terminal.

Caractéristiques 
Les Aralosaurini se distinguent par leur maxillaire dont la partie antérieure est surélevée dorsalement. En effet, la région rostrodorsale de l’os s’élargie pour former un rebord subrectangulaire proéminent, lequel s'élève verticalement au-dessus du processus rostroventral. Aralosaurus possédait une crête creuse devant les orbites (une position primitive chez les lambéosaurinés) dont la taille et la forme sont encore inconnues. Chez Canardia, l’état trop fragmentaire du crâne ne permet pas de dire quoi que ce soit sur la présence d’une crête. Les Aralosaurini semblent avoir privilégié les habitats de zones humides côtières. Aralosaurus vivait sur la côte ouest du continent asiatique bordant la mer de Tourgaï, tandis que Canardia habitait la côte ouest de l’île Ibéro-Armoricaine en bordure du golfe atlantique.

Classification 
La tribu des Aralosaurini renferme les deux genres les plus basaux de la sous-famille des lambéosaurinés qui forment un groupe frère constitué de Aralosaurus tuberiferus et Canardia garonnensis.

Phylogénie 
Les analyses phylogénétiques effectuées par Prieto-Márquez et ses collègues ont conduit au cladogramme suivant (2013) :

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Hadrosauridae
 Lambeosaurinae
 Liste des genres de dinosaures

†
Ornithischien (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Europe
Dinosaure d'Asie
Ornithopoda
Taxon fossile décrit en 2013